Biologie
 Haas (dier) (Lepus europaeus), een aan het konijn verwant zoogdier
 Echte hazen (Lepus), het geslacht waar bovengenoemd dier deel van uitmaakt
 Hazen en konijnen (Leporidae), de familie waar bovenstaand geslacht in zit

Personen
 Barbara Haas (1996), een Oostenrijks tennisser
Bernt Haas (1978), een Zwitsers voetballer
Bill Haas (1982), een Amerikaans golfer
Charlie Haas (1972), een Amerikaans worstelaar
Christl Haas (1943-2001), een Oostenrijks skiester
Daniel Haas (1986), een Duits voetballer
Georg Friedrich Haas (1953), een Oostenrijks componist
Hans Haas (1945), een Nederlands politicus
Hugo Haas (1901-1968), een Tsjechisch acteur
Jan Haas (1941-2018, een Nederlands kunstenaar
Jay Haas (1953), een Amerikaans golfer
Johann Haas (1932-2008), een Belgisch politicus
Lukas Haas (1976), een Amerikaans acteur
Mario Haas (1974), een Oostenrijks voetballer
Nathan Haas (1989), een Australisch wielrenner
 Pavel Haas (1899-1944), een Tsjechisch componist
 Polo de Haas (1933), een Nederlandse pianist
Tommy Haas (1978), een Duits tennisser
Townley Haas (1996), een Amerikaanse zwemmer
Werner Haas (1927-1956), een Duits motorcoureur
Werner Haas (1931-1976), een Duits pianist

Gezegden
 Lijst van uitdrukkingen en gezegden F-J#haas, lijst van diverse gezegden met het woord "haas"
 Mijn naam is haas, een bekend gezegde

Overige
 Haas (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Lepus
 Haas (boek), een trilogie van de schrijver Paul Biegel
 Haas (roman), van de Finse schrijver Arto Paasilinna
 Gangmaker (sport), een persoon in de atletiek die zonder zelf te willen winnen tijdens een wedstrijd vooropgaat om het tempo te bepalen
 Haas (Dürer), een schilderij van de Duitse schilder Albrecht Dürer
 Haas'sche Schriftgiesserei, een Zwitserse lettergieterij die ook wel bekend is onder de verkorte naam Haas
 Haas (strip), een oorlogsstrip van Fred de Heij en Rob van Bavel in het stripblad Eppo
 Haas F1 Team, het door Gene Haas opgerichte Formule 1-team